Жан-Рене Ладмираль (, 1 мая 1942, Лизьё) – французский философ, переводчик философской литературы, переводовед.

Биография 
Закончил парижский лицей Генриха IV. Учился в Гейдельберге и Сорбонне, специализировался по психосоциологии коммуникаций. С 1968 преподавал немецкую философию в  университете Париж – Нантер. С 1987 – в основанном им Центре исследований перевода (CERT).  В 1995 защитил диссертацию по теме «Традуктология: от лингвистики к философии». С 2004 – в Центре прикладных исследований перевода, интерпретации и языка (CRATIL).

Научные интересы и труды 
Переводчик Канта, Ницше, Адорно, Хабермаса, Фромма (с английского), автор работ по эпистемологии, философии языка и перевода.

Книги 
 Перевод/ La Traduction (1972, несколько раз переиздана; порт. пер. 1980)
 Двуязычие и франкофония/ Bilinguisme et francophonie (1973)
 Что значит переводить: теоремы перевода/ Traduire: théorèmes pour la traduction (1979, многократно переиздана)
 Перевод и психоанализ/ Traduction et psychanalyse (1988)
 Межкультурная коммуникация/ La communication interculturelle (1989, в соавторстве; несколько раз переиздана; нем. пер. 2000)
 Переводчик и компьютер/ Le traducteur et l'ordinateur (1994, англ. пер. 1994)
 Критика и теория/ Critique et théorie (1996, в соавторстве)

Признание 
Почетный доктор Западного университета Тимишоары (2010).

Примечания

Литература 
 Lautel-Ribstein F. Jean-René Ladmiral: une oeuvre en mouvement. Anagrammes, 2012
 J'ai dit la "traductologie" sans que j'en susse rien. Hommages à Jean-René Ladmiral/ Nadia D'Amelio, Lance Hewson, eds.  Mons: Centre international de phonétique, 2012
 De la pensée aux langages: mélanges offerts à Jean-René Ladmiral/ Gius Gargiulo, Florence Lautel-Ribstein, eds. Paris: Houdiard, 2013

Ссылки 
 

Философы Франции
Переводчики Франции
Переводчики с немецкого языка
Философия языка
Переводоведы
Выпускники Гейдельбергского университета
Выпускники Парижского университета